Чечель-Хи (Чеччель-Юх) () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Входит в состав Даттахского сельского поселения.

География 
Село расположено в верховьях одного из левых притоков реки Ярык-су, в 10 км к юго-востоку от районного центра Ножай-Юрт и в 32 км к юго-западу от города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Зандак, на востоке — сёла Татай-Хутор и Байтарки, на юго-востоке — село Симсир, на юго-западе — село Даттах, на западе — село Зандак-Ара и на северо-западе — село Мехкешты.

История 
Селение Чечель-Хи было основано представителями тайпа энгеной.

3 июня 1877 г. царские отряды под предводительством Батьянова были уничтожены села Чеччелхе, Даттах и Зандак-Ара, оставшихся в живых их жители выслали на плоскогорье.

Население

Примечания

Литература 

 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района